Arturo Zanuso – scrittore e traduttore italiano
 Cecilia Zanuso – montatrice italiana
 Marco Zanuso – architetto, designer, urbanista e accademico italiano